riu Foyle: riu irlandès que desemboca a l'Oceà Atlàntic.
 Lough Foyle: estuari final del riu Foyle.
 Foyles: llibreria de London (Anglaterra).
 Escola Superior de Foyle i Londonderry: escola de gramàtica de Derry (Irlanda).
 Circumscripció electoral de Foyle: divisió administrativa d'una zona del nord d'Irlanda.
 Kitty Foyle: novel·la de Christopher Morley (1939).
 Adonal Foyle: jugador de bàsquet de Saint Vincent i Les Grenadines.
 Christopher Foyle: protagonista d'una sèrie de detectius de la TV britànica.